Вальдевакас-и-Гихар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 18,09 км². Население — 139 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии